«Вот такие соседи» () — кинофильм.

Сюжет 
Психоаналитика Виллиса Эмбри (Джефф Дэниэлс) направляют в тюрьму Нью-Джерси поработать с заключёнными. День вообще для него начался неудачно — его квартиру вскрыли, а его подруга ушла, оставив только сообщение на автоответчике. Групповые занятия с заключёнными тоже проходят далеко не гладко, особенно большие проблемы у двух сокамерников: Лайла (Чезз Палминтери) и «Красавчика» Гарри (Джонатан Бэнкс).

Но вдруг удача повернулась к Виллису лицом. Старый зек (Вильям Морган Шеппард), умирающий от рака, разоткровенничался о припрятанных деньгах мафии — 8 500 000 $. Старик попросил Виллиса найти эти деньги, отдать половину его подруге, а вторую психолог может забрать себе. Увы, и тут Виллису не повезло: номер дома, в котором спрятан клад, он записал неверно, а весь их разговор подслушал находящийся в соседней камере Лайл…

В ролях

Ссылки 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1992 года